Pasca kan syfta på:

Colombia 

 Pasca (kommun), Cundinamarca, 
 Pasca (ort), Cundinamarca,